Ясенец — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Ясенец — деревня в Ганцевичском районе Брестской области.